— 57-й император Японии, правивший с 18 декабря 876 по 4 марта 884 года. Имя — Садаакира. Прозвание — Дзимёин-доно.

Жизнеописание 
До вступления на престол его звали . Ёдзэй был старшим сыном императора Сэйва и в возрасте семи лет наследовал трон после того, как в 876 году отец по принуждению отрёкся от престола и ушёл в буддийский монастырь, где умер спустя 4 года. Ёдзэй был внуком нового лидера северных Фудзивара — Фудзивара-но Мотоцунэ. Так же как в случае с его отцом, правил, практически, не он, а регент из могущественного клана Фудзивара. Он был императором всего восемь лет, и был лишён трона, когда приближённые императора стали находить у него признаки психического расстройства и странностей в поведении — Ёдзэй отличался жестокостью и самодурством, так что историческая традиция сравнивает его с Калигулой. На трон вместо него взошёл дядя его отца император Коко. Бывший император не прекратил совершать жестокие поступки: он мог направиться в толпу верхом на лошади и давить копытами людей. Ёдзэй дожил до 81 года.

Ёдзэй был также известен как поэт, писавший в жанре вака. Вот пример его поэзии — танка из собрания Хякунин иссю:

Его сын, Принц Мотоёси, также известен как поэт.

Девизы правления 
Император правил под следующими девизами:
 Дзёган (859—877)
 Гэнгё (877—885)

Родословная 
Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы. Монашествующие принцы носили титул хосинно ().

Примечания

Литература

Ссылки 

 «Хякунин иссю». Танка № 13 // сайт virginia.edu

 08
Правители Азии IX века
Поэты Японии
Ёдзэй
Поэты IX века
Поэты X века